Deense hockeyploeg (mannen)
 Deense hockeyploeg (vrouwen)